Numéro deux, Numéro 2 ou  (en anglais No. 2 ou Number Two) peut faire référence à :

 Numéro deux, un film de Jean-Luc Godard et Anne-Marie Miéville sorti en 1975 ;
 Numéro deux, un personnage de fiction de la série télévisée Le Prisonnier créée par George Markstein et Patrick McGoohan en 1967 ;
 Numéro deux, un personnage de fiction de la série télévisée Battlestar Galactica.
 Numéro deux est également le nom donné au numéro 2 du cinéma Gaumont Labège, GF.
 Numéro deux, un roman de David Foenkinos publié en 2022 chez Gallimard.

Voir aussi 
 N2